SCR har flere betydninger:
 Seychellisk rupee – forkortet SCR.
 SCR (tyristor)
 Statens Centrale Regnskabssystem